Gadanha - Um tipo de foice, também denominada de alfanje
Alfange (arma) - um tipo de espada 

Desambiguações de topônimos